Михил Томассен (; род. 12 марта 1979, Утрехт), более известный под сценическим именем Mike Mago (Майк Маго) — нидерландский диджей и продюсер, владелец лейбла BMKLTSCH RCRDS.

Биография 
В 2010 году Маго основал свой собственный лейбл BMKLTSCH RCRDS, на нём он выпустил EP совместно с музыкантом Мейсоном. С 2014 года Маго сотрудничал с канадской электронной группой Dragonette, они совместно выпустили сингл «Outlines» на лейбле Spinnin’ Records. Песня достигла 26-го места в нидерландском чарте, и 18-го в Бельгии. Песня также достигла второго места в британском чарте. Он также выпустил два альбома «The Show», «Man Hands» и «Hey!». В 2015 году Маго выступил в прямом эфирof Ministry of Sound в январе. В августе он выпустил сингл «Deeper Love» на Spinnin’ Records. Сейчас Маго живёт в Амстердаме.

Дискография

Чарты

Синглы 
 2010:Ready for the Action [Subdrive]
 2010:Don’t Give A [Subdrive]
 2011:Bloem [BMKLTSCH RCRDS]
 2011:Plant [BMKLTSCH RCRDS]
 2012:The Power [BMKLTSCH RCRDS]
 2012:The Soul [BMKLTSCH RCRDS]
 2012:Galactic [BMKLTSCH RCRDS]
 2013:Hold On [Blood Music]
 2013:The Beat [Blood Music]
 2013:The Show [Spinnin’ Deep] (Spinnin)]
 2014:Man Hands [Spinnin’ Deep (Spinnin)]
 2014:Outlines (ft. Dragonette) Spinnin’ Records
 2015:What a Love [BMKLTSCH RCRDS]
 2015:Meant to Be (ft. Rogerseventytwo) [BMKLTSCH RCRDS]
 2015:Deep Love Spinnin’ Records
 2016:Dsylight (ft. KC Lights) Spinnin’ Records
 2016:Higher (ft. Leon Lour) [Spinnin’ Deep] (Spinnin)]
 2016:Secret Stash (ft. Dragonette) [Hexagon (Spinnin)]
 2016:Wasted So Much Of My Life [BMKLTSCH RCRDS]
 2017:One In A Trillion (ft. DiRTO RADiO) Spinnin’ Records
 2017:Remedy (ft. Tom Ferry & ILY) [BMKLTSCH RCRDS]

Ремиксы 
 2009: DJ Roskid — Badmen (Mike Mago Remix)
 2009: Future Flash — Old Scool (Mike Mago Remix)
 2011: DJ Kypski — Satisfaction (Mike Mago Remix)
 2011: Electrophanats — Sledgehammer (Mike Mago Remix)
 2011: Starski — Sunstruck (Mike Mago Remix)
 2011: No Body — We Spaek American (Mike Mago Remix)
 2011: Bart B More & Rubix — Ari (Mike Mago Remix)
 2011: Rob Threezy & Lazy Ants — Chi to Rome (Mike Mago Remix)
 2012: Disco of Doom — «Conkers» (Mike Mago Remix)
 2012: Hidden Cat & RipTibe — Space (Mike Mago Remix)
 2013: Ben Mono & Lars Moston — Unison (Mike Mago Remix)
 2013: The Kite String Tangle — Commotion (Mike Mago Remix)
 2013: Magic Eye — Inside My Love (Mike Mago Remix)
 2013: A.N.D.Y & Nyemiah Supreme — Pump it Up (Mike Mago Remix)
 2013: Hatelles — It Myst Be Love (Mike Mago Remix)
 2014: Wikinson — Dirty Love (Mike Mago Remix)
 2015: Avicii — The Hights (Mike Mago Remix)
 2015: Kraak & Smaak — Mountain Top (Mike Mago Remix)
 2015: Feiertag & David Dam — Damn You (Mike Mago Remix)
 2015: Tai & Mike Mago & Watermät & Becky Hill — All My Love (Mike Mago Remix)

Примечания

Ссылки 
 www.mikemago.nl/ — Официальный сайт Майка Маго
 www.bmkltschrcrds.com/ — Официальный сайт BMKLTSCH RCRDS.com
 Майк Маго на Beatport
 Майк Маго в Facebook
 Майк Маго на Discogs

Музыкальные продюсеры Нидерландов
Музыканты по алфавиту